Айхнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Айхнер, Кристиан (род. 1982) — немецкий футболист, защитник клуба «Кёльн».
 Айхнер, Фабиан (род. 1990) — итальянский рестлер.
 Айхнер, Эрнст (1740—1777) ― немецкий фаготист и композитор эпохи позднего барокко.